Riksarkivet har flere betydninger:
 Riksarkivet (Norge)
 Riksarkivet (Sverige)

Se også
 Finlands rigsarkiv
 Rigsarkivet i Danmark